A Temporada de SBK de 2019 foi a 32ª deste mundial promovido pela FIM.

Calendário e Resultados

Pilotos e equipes

Lista de inscritos

Mudanças nas Equipas 

 Aprilia abandona o campeonato.
 BMW entra de forma oficial no Campeonato e a Althea Racing troca o construtor alemão pela Honda.
 A Team Go Eleven troca a Kawasaki pela Ducati.
 Honda deixa as equipas Ten Kate e TripleM e entra de forma oficial no Campeonato.
 MV Agusta abandona o Campeonato.
 Guandalini Racing abandona o Campeonato,
 GRT Yamaha estrea-se no Campeonato.

Mudanças nos Pilotos 

 Tom Sykes deixa a Kawasaki Racing Team WorldSBK e correrá pela equipa oficial da BMW com o campeão de Superstock1000 Markus Reiterberger.
 Marco Melandri troca a Ducati pela GRT Yamaha e Álvaro Bautista estrear-se-á no lugar dele.
 Michael Ruben Rinaldi correrá pela Barni Racing em vez de Xavi Fores que ruma ao Campeonato Britânico.
 Eugene Laverty substitui Román Ramos na Team Go Eleven.
 Leon Camier mantem-se na Honda e será companheiro de equipa de Ryuichi Kiyonari.
 Althea Racing correrá com Alessandro Delbianco que vem do Superstock1000.
 Leon Haslam correrá pela Kawasaki.
 Jordi Torres substitui Yonny Hernández na Pedercini Racing.
 GRT Yamaha, além de Marco Melandri, alinhará com o campeão de Supersport, Sandro Cortese.
Jake Gagne, Yonny Hernández, Xavi Forés, Ondřej Ježek, Lorenzo Savadori, Román Ramos, Patrick Jacobsen e Loris Baz abandonam o campeonato.

Resultados e Classificações

Sistema de Pontuação

Corrida 1 e Corrida 2

Corrida Superpole

Classificação dos Pilotos

Classificação do Construções

Exibição no Brasil

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1
 Moto2
 Moto3
 MotoE
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 350cc
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 50cc/80cc
 Fórmula 750
 SuperBike Brasil
 AMA Superbike

Ligações externas 
 Sítio oficial

2019
Superbike